Rio Sumaúma - curso d'água do estado de Alagoas, Brasil.
 Sumaúma (Ceiba pentandra) - planta tropical da ordem Malvales e da família Malvaceae.
 Sumaúma - nome popular no Brasil de algumas espécies de paineiras no Brasil, gênero Ceiba, Malvaceae.
 Parque Estadual Samaúma é uma unidade de conservação estadual na cidade de Manaus, Amazonas, Brasil.